Парламентарните избори в България през 2023 година се очаква да изберат народни представители в 49-ото народно събрание на Република България. Изборите са извънредни, след неуспешните проучвателни мандати (на ГЕРБ-СДС, ПП и БСП) на президента Румен Радев. Насрочени са за 2 април 2023 г.

Участници

Партии и коалиции

Предизборни обществени очаквания

Социологически проучвания

Предизборни кампании 
Предизборната кампания трае в периода 3 – 31 март 2023 г. Взимат участие 14 партии и 7 коалиции, регистрирани са 5 621 кандидати за народни представители, а в няколко района са издигнати и независими кандидати.

БНР и БНТ предоставят на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати, радиовреме и телевизионно време за безплатни диспути по предварително съгласувани теми с продължителност не по-малко от 240 минути по време на предизборната кампания.

Предизборни слогани

БСП за България 
На 3 март 2023 г. коалиция „БСП за България“ открива предизборната си кампания в Бургас.

ГЕРБ-СДС 
На 5 март 2023 г. коалиция „ГЕРБ-СДС“ открива предизборната си кампания в храмът „Света София“ в София. На откриването присъстват членове от младежката организация на ГЕРБ, Тома Биков, Александър Ненков, Александър Иванов, Делян Добрев, Христо Гаджев, столичния кмет Йорданка Фандъкова, и други знакови лица на ГЕРБ.

Възраждане 
На 4 март 2023 г. „Възраждане“ открива предизборната си кампания във Варна. В зала 4 на Фестивален и конгресен център се провежда отворена среща със симпатизанти на „Възраждане“, на която присъстват Костадин Костадинов, Юлиян Губатов и Коста Стоянов.

Има такъв народ 
На 4 март 2023 г. „Има такъв народ“ открива предизборната си кампания в Карлово. При откриването е представена цялата листа с кандидати за народни представители, издигнати за 17 МИР Пловдив – област, като трима от тях са от Карлово – бизнесменът Лъчезар Бакърджиев, Лалка Манолова и Златка Иванова.

Заедно 
На 7 март 2023 г. коалиция „Заедно“ открива предизборната си кампания край езерото „Ариана“ в София, където се събират водачите на листи, измежду които Ива Митева, Любомир Каримански, Петко Салчев, Лидия Недева и др.

НДСВ 
На 7 март 2023 г. „Национално движение за стабилност и възход“ (НДСВ) открива предизборната си кампания в Стара Загора. Областният координатор Ясен Начев, който е водач на листата в 27 МИР Стара Загора, представя останалите кандидати в листата и приоритетите на НДСВ. Ръководството на НДСВ е представено от главния секретар Съби Давидов и Дияна Карауланова, която е водач на листата в 29 МИР Хасково.

КОД 
На 4 март 2023 г. „Консервативно обединение на десницата“ (КОД) открива предизборната си кампания в пред паметника на Васил Левски в София, под мотото: Истинските освободители на България.

ПП-ДБ 
На 3 март 2023 г. коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) открива предизборната си кампания в Пловдив.

ДПС 
На 3 март 2023 г., за трети поредни парламентарни избори „ДПС“ открива предизборната си кампания във Видин, в залата на Драматичен театър „Владимир Трандафилов“. На събитието присъстват Мустафа Карадайъ, заместник-председателят на ДПС Йордан Цонев, евродепутатът Искра Михайлова, бившият министър на труда и социалната политика Хасан Адемов, и водачът на листата в „5 МИР Видин“ Станислав Анастасов.

Левицата! 
На 3 март 2023 г. коалиция „Левицата!“ открива предизборната си кампания пред ТЕЦ „Марица изток 2“, като мотото им е: Левицата! ще защити Марицата. Присъстват Георги Кадиев, Валери Жаблянов, Мая Манолова, и др.

Български възход 
На 4 март 2023 г. „Български възход“ открива предизборната си кампания по време на празника Тодоровден в пернишкото село Люлин.

МИР 
На 4 март 2023 г. партия „МИР“ открива предизборната си кампания в православната църква „Свети Георги“ в София.

Резултати

Избирателна активност

Гласуване в чужбина

Изборни секции 
На 11 февруари 2023 г. Централната избирателна комисия обявява местата в държавите, в които ще се образуват т. нар. служебно разкрити избирателни секции. Одобрен е и списък на местата, в които на проведени до 5 години преди предстоящия вот на 2 април е имало секция, в която са гласували не по малко от 100 избиратели. Най-много секции са разкрити в Турция (155), Великобритания (117), Германия (99), Испания (57), САЩ (38), Гърция (25), Нидерландия (21) и Италия (18).

Източници 

2023
XLIX народно събрание
България
2023 година в България